Фриц Кре́мер:

 Кремер, Фриц (1900—1959) — немецкий офицер, бригадефюрер и генерал-майор войск СС.
 Кремер, Фриц (1906—1993) — немецкий скульптор, график и иллюстратор, вице-президент Академии искусств ГДР; антифашист, член движения Сопротивления.